

Парки, заложенные в честь победы в Великой Отечественной войне

Россия 
 Парк Победы — парк в Белгороде.
 Парк Победы — парк в Бийске.
 Парк Победы — парк в Екатеринбурге.
 Парк Победы — парк в Ишимбае.
 Парк Победы — парк в Казани.
 Парк Победы — парк в Кирове.
 Парк Победы — парк в Краснодаре.
 Парк Победы — парк в Липецке.
 Парк Победы — парк в Москве.
 Парк Победы — парк в Нижнем Новгороде.
 Парк Победы — парк в Омске.
 Парк Победы — парк в Оренбурге.
 Парк Победы — парк в Петрозаводске.
 В Санкт-Петербурге:
 Московский парк Победы.
 Приморский парк Победы.
 Парк Победы — парк в Самаре.
 Парк Победы — парк в Саратове.
 Парк Победы — парк в Светлограде.
 Парк Победы — парк в Севастополе.
 Парк Победы — парк в Смоленске.
 Парк Победы — парк в Советске.
 Парк Победы — парк в Солнечногорске.
 Парк Победы — парк в Ставрополе.
 Парк Победы — парк в Старой Руссе.
 Парк Победы — парк в Тамбове.
 Парк Победы — парк в Твери.
 Парк Победы — парк в Тольятти.
 Парк Победы — парк в Ульяновске.
 Парк Победы — парк в Уфе.
 Парк Победы — парк в Чебоксарах.
 Сад Победы — парк в Челябинске.
 Парк Победы — парк в Яранске.
 Парк Победы — парк в Ярославле.

Белоруссия 
 Парк Победы — парк в Минске.
 Парк Победы — парк в Молодечно.

Украина 
 Парк «Победа» — парк в Киеве.
 Парк Победы — парк в Николаеве.
 Парк Победы — парк в Одессе.
 Парк Победы — парк в Полтаве.
 Парк Победы — парк в Харькове.
 Парк Победы — парк в Энергодаре.

Другие страны 
 Парк Победы — парк в Алма-Ате.
 Парк Победы — парк в Бишкеке.
 Парк Победы — парк в Душанбе.
 Парк Победы — парк в Ереване.
 Парк Победы — парк в Караганде.
 Парк Победы — парк в Риге.
 Парк Победы — парк в Ташкенте.
 Парк Победы — парк в Тбилиси.
 Парк Победы — парк в Тирасполе.

Станции метро

См. также 
 Парк 20 лет Победы 
 Парк 30 лет Победы
 Парк 35-летия Победы 
 Парк 40 лет Победы 
 Парк 50 лет Победы
 Парк 60 лет Победы
 Парк 65 лет Победы 
 Парк имени 65-й годовщины Победы — парк в Краснодаре
 Парк 70 лет Победы 
 Парк 75-летия Победы
 Сквер Победы